John Skelton (1460 ca.–1529) – poeta inglese
 John Skelton (1923-1999) – scultore britannico
 John Skelton (1988) – giocatore di football americano statunitense